Алконстантини (Альконстантини; al-Constantini; Al-Constantini; Alconstantini):

 Алконстантини, Бахиель бен-Моисей (Bahiel ben Moses Alconstantini; Бахиель из Сарагосы; XIII век) — врач из Сарагосы; лейб-медик и переводчик короля Хайме I; участник экспедиции завоевания острова Майорки (1228—1231).
 Алконстантини, Исаак бен-Авраам (Isaac Ben Abram Alconstantini; первая пол. XVIII века) — итальянский талмудист из Анконы.

Примечания